Mezira är ett släkte av insekter. Mezira ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Barkskinnbaggar
Mezira